Центилоквиум (, «сто изречений»):
 Центилоквиум — один из герметических текстов, сто астрологических афоризмов, авторство которых приписывается Гермесу Трисмегисту.
 Центилоквиум («Centiloquium» или «Centiloquium theologicum») — текст, авторство которого приписывается Уильяму Оккаму.
 Центилоквиум — коллекция из ста астрологических изречений Псевдо-Птолемея.

Примечания